Rajnandgaon (district), een district van de Indiase staat Chhattisgarh
 Rajnandgaon (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Rajnandgaon